

Santi e beati 

 San Raimondo di Huesca († 1126), vescovo di Barbastro-Roda, celebrato il 21 giugno;
 San Raimondo de Fitero († 1163), abate cistercense spagnolo, fondatore dell'Ordine militare di Calatrava, celebrato il 1º febbraio;
 San Raimondo Zanfogni detto Palmerio († 1200), laico, fondatore di un ospizio pei poveri a Piacenza, celebrato il 27 luglio;
 San Raimondo de Blanes († 1235), cavaliere laico appartenuto all'Ordine mercedario, martire dei musulmani, celebrato il 6 gennaio;
 San Raimondo Nonnato († 1240), religioso catalano appartenuto all'Ordine mercedario, celebrato il 31 agosto;
 San Raimondo di San Vittore († 1242), mercedario francese, martire, con il confratello San Guglielmo di San Leonardo, dei musulmani; celebrato il 4 dicembre;
 San Raimondo di Peñafort († 1275), religioso spagnolo appartenente all'Ordine domenicano, celebrato il 7 gennaio
 San Raimondo Albert († 1330), spagnolo, Maestro Generale dell'Ordine mercedario e cardinale, celebrato il 18 novembre;
 San Raimondo Li Quanzhen (XIX secolo), martire durante la ribellione dei Boxer con San Pietro Li Quanhui, celebrato il 30 giugno

 Beato Raimondo de Pirrariis, mercedario spagnolo, celebrato il 10 dicembre
 Beato Raimondo de Fosso, mercedario spagnolo, celebrato il 10 gennaio;
 Beato Raimondo de Cayuela, mercedario spagnolo, celebrato il 1º novembre;
 Beato Raimondo de Barellis, mercedario, celebrato il 27 dicembre;
 Beato Raimondo di Cardona, mercedario, celebrato il 30 ottobre;
 Beato Raimondo di Monteolivo (XIII secolo), cavaliere mercedario catalano, celebrato il 5 aprile;
 Beato Raimondo da Moncada (XIII secolo), mercedario, celebrato il 14 settembre;
 Beato Raimondo Lullo († 1316), filosofo, teologo, scrittore, logico, mistico e missionario spagnolo, celebrato il 29 giugno;
 Beato Raimondo di Montfort († 1339), mercedario francese di Tolosa, cardinale, celebrato l'8 maggio;
 Beato Raimondo da Capua (delle Vigne) († 1399), frate domenicano e Gran Maestro dell'Ordine, celebrato il 5 ottobre;
 Beato Raimondo Folch di Cardona (XV secolo), mercedario spagnolo, celebrato il 23 maggio;
 Beato Raimondo Petinaud de Jourgnac (XVIII secolo), sacerdote francese, martire della Rivoluzione, celebrato il 26 giugno;
 Beato Raimondo Eirin Mayo († 1936), coadiutore salesiano, martire a Madrid, celebrato il 15 dicembre;
 Beato Raimondo Peiro Victori († 1936), sacerdote domenicano spagnolo, martire, celebrato il 21 agosto;
 Beato Raimondo Martì Soriano († 1936/1939), sacerdote spagnolo e martire, celebrato il 27 agosto;
 Beato Raimondo Stefano Bou Pascual († 1936/1939), sacerdote spagnolo e martire, celebrato il 17 ottobre

Edifici di Culto 
 Chiesa di San Raimondo al Refugio, chiesa del XVI secolo in Siena.

Collegamenti esterni 
 Santi, beati e testimoni